Huey P. Long House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Huey P. Long House (Laurel St., Shreveport, Louisiana), NRHP-ID 91000701
 Huey P. Long House (Forest Ave., Shreveport, Louisiana), NRHP-ID 91001060